Ната́лья Долгору́кова:
 Долгорукова, Наталия Борисовна (урождённая Шереметева; 1714—1771) — графиня, одна из первых русских писательниц, мемуаристка.
 Долгорукова, Наталья Владимировна (в замужестве Салтыкова; 1737—1812) — статс-дама, кавалерственная дама.